Андре́й Гео́ргиевич Покро́вский (род. 5 сентября 1952 года) — советский и российский учёный-, специалист в области вирусологии и молекулярной биологии, член-корреспондент РАН (2016).

В 1975 году — окончил Новосибирский государственный медицинский институт (сейчас — Новосибирский государственный медицинский университет), специальность «Лечебное дело».

С 1992 года — преподает в Новосибирском государственном университете, с 1998 года — профессор, заведующий кафедрой фундаментальной медицины НГУ, с 2002 года — декан медицинского факультета НГУ.

В 1994 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Иммунологические вирусспецифические маркеры и ингибиторы репродукции ВИЧ-инфекции».

Автор более 100 научных трудов, в том числе более 30 изобретений.

Под его руководством защищены девять кандидатских диссертаций.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

В настоящее время — директор Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1997) — за разработку и внедрение в промышленное производство диагностических тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов А, В и С.

Ссылки 
 
 

Выпускники Новосибирского медицинского университета
Деканы Новосибирского государственного университета